

События 
 1 апреля
 Король Таиланда Пхумипон Адульядет утвердил указ об отмене в стране военного положения, введённого в мае 2014 года.
 Губернатор Калифорнии Джерри Браун впервые в истории штата ввёл ограничение на потребление питьевой воды. На столь экстремальный шаг главу региона подвигла аномальная засуха.
 2 апреля
 Боевики группировки «Аль-Шабааб» совершили атаку на университет в кенийском городе Гарисса. Погибли 148 человек.
 Иран и «шестёрка» международных посредников (Россия, США, Китай, Германия, Франция и Великобритания) пришли к согласию относительно ключевых пунктов соглашения по иранской ядерной программе. В связи с достижением договоренностей, с Ирана будут сняты все экономическим и финансовые санкции, имеющие отношение к ядерной проблеме.
 Большой автономный траулер «Дальний Восток» затонул в акватории Охотского моря в 300 километрах от Магадана. По данным МЧС, экипаж судна — 132 человека. На борту находились 78 россиян и 54 иностранца. 62 человека погибли, 7 пропали без вести.
 3 апреля
 Китайскому государственному деятелю Чжоу Юнкану предъявлены обвинения в получении взяток, разглашении государственной тайны и злоупотреблении служебным положением.
 4 апреля
 Рабочие, занятые на строительстве стартового стола космодрома Восточный в Амурской области, объявили голодовку из-за долгов по зарплате.
 5 апреля
 После ремонта впервые за два года был запущен Большой адронный коллайдер.
 В Новосибирске на площади у Театра оперы и балета прошёл митинг в защиту свободы творчества. Поводом для акции стал скандал, разразившийся вокруг постановки оперы «Тангейзер».
 6 апреля
 Указами президента России Владимира Путина городам Старой Руссе, Грозному, Гатчине, Петрозаводску и Феодосии присвоено почётное звание «Город воинской славы».
 7 апреля
 На судоремонтном заводе «Звездочка» в Северодвинске загорелась многоцелевая подводная лодка «Орёл», находящаяся на ремонте с ноября 2013 года. Люди не пострадали, пожар не представлял опасности для города и завода. Боекомплекта на подлодке не было, энергоустановка была заглушена, ядерное топливо отсутствовало.
 9 апреля
 Верховная рада Украины приняла закон об осуждении коммунистического и нацистского тоталитарных режимов, закон запрещает пропаганду и символику коммунизма и нацизма.
 10 апреля
 В Ташкенте состоялась инаугурация президента Узбекистана Ислама Каримова, занимающего этот пост с 1991 года.
 В Тбилиси (Грузия) начался чемпионат Европы по тяжёлой атлетике.
 11 апреля
 В результате обильного таяния снега в Карагандинской области Казахстана затоплен ряд населённые пункты. Под угрозой подтопления находятся около 100 населенных пунктов.
 В Панаме открылся Саммит Америк.
 12 апреля
 В результате крупных пожаров в Хакасии, возникших в степных регионах, сгорели более 1200 домов в 42 населённых пунктах, погибли 36 человек, около 5 тысяч человек остались без жилья. В республике введён режим чрезвычайной ситуации. На 13 апреля все пожары ликвидированы.
 В финальном матче Евролиги баскетболистки команды Прага одержали победу над екатеринбургским УГМК.
 13 апреля
 Президент России снял запрет на поставку зенитных ракетных систем С-300 в Иран.
 Член Партии свободных граждан Вит Едличка заявил об основании государства Свободная республика Либерланд на территории между Сербией и Хорватией.
 Анализ данных с марсохода «Кьюриосити» указывает на возможность существования жидкой воды на Марсе.
 14 апреля
 Одобрена заявка Российской Федерации на участие в создании Азиатского банка инфраструктурных инвестиций.
 В результате кораблекрушения в Средиземном море судна, на котором перевозились из Ливии в Италию 550 нелегальных мигрантов, погибли 400 человек, среди них много детей.
 Президент США Барак Обама направил в конгресс письмо об исключении Кубы из числа стран, поддерживающих терроризм.
 15 апреля
 Финская компания Nokia договорилась о покупке франко-американской Alcatel-Lucent за 15,6 млрд евро.
 16 апреля
 В Токио (Япония) стартовал командный чемпионат мира по фигурному катанию.
 В Киеве был убит украинский журналист Олесь Бузина.
 17 апреля
 Опубликованы фотографии считавшихся вымершими мартышек, принадлежащих к подвиду красный колобус Бувье.
 WikiLeaks опубликовал 30 287 документов и 173 132 электронных писем, полученных от хакерской атаки на Sony Pictures Entertainment.
 19 апреля
 В Финляндии состоялись парламентские выборы. Победу одержала оппозиционная партия Финляндский центр.
 В Сицилийском канале к северу от Ливии затонуло рыболовное судно, удалось спасти 28 человек, погибли 24 человека. В Управлении Верховного комиссара ООН по делам беженцев заявили, что погибли 800 человек.
 20 апреля
 В Египте российские археологи обнаружили легендарные «белые стены» Мемфиса.
 На Яворовском полигоне во Львовской области (Украина) начались совместные совместные украинско-американские военные учения.
 21 апреля
 Уголовный суд Каира приговорил бывшего президента Египта Мухаммеда Мурси и ещё 12 лидеров «Братьев-мусульман» к 20 годам тюрьмы строгого режима.
 В Японии поезд на магнитной подвеске побил свой рекорд, достигнув в ходе испытаний скорости 603 км/ч.
 В 119-м бостонском марафоне гонку выиграл эфиопский атлет Лелиса Десиса.
 Лидеры Китая и Пакистана анонсировали создание китайско-пакистанского экономического коридора, проект стоимостью 46 миллиардов долларов, который должен связать пакистанский порт Гвадар и китайский Синцзян.
 22 апреля
 Парламент Австрии признал и осудил геноцид армян в Османской империи в 1915 году.
 На космодроме Плесецк в Архангельской области при запуске концерном «Алмаз-Антей» модернизированной ракетной системы противовоздушной обороны «Антей-2500» произошла самоликвидация ракеты.

 23 апреля
 В Чили проснулся вулкан Кальбуко, был задействован «красный» уровень тревоги. Населению было запрещено находится в радиусе 20 километров от вулкана, в зоне извержения отменены полёты самолётов.
 Завершился 5-й Пекинский международный кинофестиваль, лучшим фильмом признана драма «Начало времени», лучшими актёрами Артём Цыпин и Юлия Пересильд.

 25 апреля
 В Непале произошло землетрясение магнитудой 7,8 Mw. Повторные землетрясения продолжались до 28 апреля. В Непале погибли 8699 человек, 22 489 ранены, пострадали 8 млн человек. В Индии 69 человек погибли и около 270 ранены. В Китае 25 погибших, 117 раненых.
 В Балтиморе (США) в связи с гибелью афроамериканца Фредди Грея, который был убит полицией, начались демонстрации и столкновения демонстрантов с полицией, в городе был введён комендантский час.
 Президентские выборы в Того. Победил действующий президент Фор Гнасингбе.
 26 апреля
 Президентские выборы в Казахстане. Победил действующий президент Нурсултан Назарбаев.
 27 апреля
 В Балтиморе (США) акции протеста, вызванные гибелью арестованного полицией афроамериканца Фредди Грея, переросли в столкновения демонстрантов со стражами порядка, пострадали 15 полицейских.
 Международное рейтинговое агентство Fitch понизило долгосрочный кредитный рейтинг Японии с «A+» до «A».
 Мустафа Акынджи был избран президентом непризнанного Северного Кипра.
 28 апреля
 В Чернобыльской зоне отчуждения вспыхнули леса, верховой огонь и резкие порывы ветра создали серьёзную угрозу распространения пожара в 20-километровой зоне от ЧАЭС, по тревоге были подняты Нацгвардия и подразделения МВД.
 Неудачный запуск космического грузовика «Прогресс М-27М», после запуска грузовик отказался передавать телеметрические данные. Роскосмос признал потерю управления над «Прогрессом» и невозможность его стыковки с Международной космической станцией.
 В Японии появился новый остров.
 29 апреля
 Король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд принял решение освободить от должности кронпринца своего младшего брата Мукрина бен Абдель-Азиз Аль Сауда, вместо него кронпринцем назначен Мухаммед бен Наиф Аль Сауд, впервые власть наследуется внуком, а не сыном основателя династии.
 30 апреля
 Министерство обороны США обратилось к сенату с просьбой смягчить санкции, которые запрещают американским компаниям закупать российские ракетные двигатели РД-180.
 В завершение миссии космического аппарата «Мессенджер» по исследованию Меркурия НАСА разбило аппарат о поверхность Меркурия.

См. также

Примечания